Memorial Day steht für:

 Memorial Day, US-amerikanischer Gedenktag

Filme:
 Memorial Day, Originaltitel von Die Schuld der Helden, US-amerikanischer Fernsehfilm von Joseph Sargent (1983) 
 Memorial Day (1989), US-amerikanischer Film von Robert C. Hughes 
 Memorial Day (1999), US-amerikanischer Film von Christopher Alender 
 Memorial Day (2012), US-amerikanischer Film von Sam Fischer

Sonstiges:
 Aids Memorial Day, Gedenktag für die an den Folgen von AIDS Verstorbenen